Ann Dvorak, een Amerikaans actrice
 Vernon Dvorak die de Dvoraktechniek voor het beoordelen van tropische cyclonen ontwierp
 August Dvorak, die samen met William Dealey het Dvorak-toetsenbord ontwikkelde
 Antonín Dvořák, een Tsjechisch componist
 Tomáš Dvořák, een Tsjechisch atleet